Stiles kan som auktorsförkortning betyda:

 F. Gary Stiles
 Charles Wardell Stiles

Robotskapade auktorsförkortningar